Rozpalić Cleveland (ang. Hot in Cleveland) – amerykański sitcom, wyprodukowany i nadawany przez telewizję TV Land od 16 czerwca 2010 do 3 czerwca 2015. W Polsce premiera serialu odbyła się 20 lipca 2011 roku na kanale Viacom Blink!. Od 5 kwietnia 2013 roku serial emitowany jest w Comedy Central Family. Wersja polska jest robiona na zlecenie nTV - SDI Media Polska. W odcinkach 1 do 32 tekst tworzyła Ola Ostrowska a czytał Leszek Sznader a od epizodu 33., analogicznie test pisze Dominika Kmiecik-Michalik a czyta Radosław Popłonikowski.

Łącznie zamówiono sześć sezonów produkcji.

Fabuła 
Serial opowiada losy trzech kobiet, Melanie, Joy i Victorii. To weteranki branży rozrywkowej z Los Angeles, których życia zmieniają się, gdy samolot, którym lecą na wakacje do Paryża musi przymusowo lądować w Cleveland, w stanie Ohio. Tam natrafiają na życzliwe przyjęcie ze strony miejscowej społeczności, która okazuje się być mniej płytka, oraz nie ma takiej obsesji na punkcie młodego wyglądu czy odchudzania, jak w Los Angeles. Melanie postanawia wynająć dom, w którym mieszka pyskata dozorczyni o polskich korzeniach, Elka.
 Opis z polskiego serwisu o filmach i serialach, filmweb.pl.

Obsada

Główna 
 Valerie Bertinelli jako Melanie Hope Moretti, załamana rozwodem pisarka i matka dwójki nastolatków (Willa i Jenny), która leci do Paryża, by odnaleźć swoją miłość. Jednak kiedy samolot awaryjnie ląduje w Cleveland, miasteczko i jego mieszkańcy tak bardzo ją zauroczą, że kobieta zdecyduje się zostać i w nim zamieszkać. 
 Jane Leeves jako Rejoyla "Joy" Scroggs, niezamężna kosmetyczka, z pochodzenia Brytyjka, znana jako "Królowa brwi Beverly Hills", do której klientów zaliczają się takie gwiazdy jak Oprah Winfrey, Ryan Seacrest czy Brad Pitt. Mieszkająca w Anglii matka Philippa stale ją krytykuje i wypomina staropanieństwo. Kiedy Joy miała 15 lat, zaszła w ciążę i urodziła syna, ale oddała go do adopcji. Po latach kobieta postanawia odnaleźć swoje dziecko i nawiązać z nim kontakt.
 Wendie Malick jako Victoria Chase, pięciokrotna rozwódka, przybrana matka 3. dzieci, babka 1. wnuczęcia, zwyciężczyni nagrody Emmy, gwiazda telenoweli "Na skraju jutra", która właśnie została anulowana, zmuszając ją do odgrywania postaci babci Megan Fox oraz reklamowania japońskich spodni z wkładką. Poza tym Victoria zostaje nauczycielką aktorstwa w miejscowej szkole.
 Betty White jako Elka Ostrovsky, wiekowa dozorczyni polskiego pochodzenia, która od 50 lat zajmuje się domem wynajmowanym obecnie przez Melanie Moretti. Od czasu, gdy umarł jej małżonek. Elka urodziła się w Polsce, skąd w ucieczce przed nazistami dostała się do Cleveland. W swoim życiu nie stroniła od seksu, alkoholu i marihuany. Ma 3 dzieci oraz 3 wnucząt. Jej mąż współpracował z mafią. Za namową nowych znajomych, Elka znów zaczyna spotykać się z mężczyznami. Na jednej z randek poznaje seniora Maxa, w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia, co owocuje zaręczynami.

Drugoplanowa 
 Wayne Knight jako Rick (sezony 1−2), sąsiad kobiet i reporter Cleveland Plain Dealer. 
 Carl Reiner jako Max, partner Elki typu związek nie związek.
 John Mahoney jako Roy (sezony 2-3), jeden z narzeczonych Elki.
 Buck Henry jako Fred (sezony 2-3), jeden z narzeczonych Elki.
 James Patrick Stuart jako Colin Cooper (sezony 2-3), współprowadzący Oh Hi, Ohio wraz z Victorią, parner Joy.
 Susan Lucci jako ona sama (sezony 1-3), nieustanna rywalka Victorii z czasów telenowel.
 Jon Lovitz jako Artie Firestone (sezony 2-3), psychicznie niestabilny miliarder i spadkobierca rodzinnej fortuny Firestone. Był narzeczonym Joyce w sezonie drugim, w zamian za Kartę Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych a w serii trzeciej zaczął brać psychotropowe leki za co został ponownie powitany w swej rodzinie.
 Georgia Engel jako Mamie-Sue Johnson (od sezonu 3.), przyjaciółka Elki.
 Michael McMillian jako Owen (od sezonu 2.), porzucony i dorosły syn Joy.
 Jay Harrington jako Alec (od sezonu 4.), szef Melanie i jej zauroczenie w sezonie czwartym.
 Alan Dale jako Emmett Lawson (od sezonu 4.), zauroczenie Victorii w sezonie czwartym.

Gościnna 
 Shirley Knight jako Loretta, matka Melanie
 Hal Linden jako Alex Chase, ojciec Victorii
 Joe Jonas jako Will Moretii, syn Melanie
 Bil Dwyer jako  Anders Moretti, były mąż Melanie
 Juliet Mills jako Philippa Scroggs, krytyczna matka Joy
 Jennifer Love Hewitt jako Emmy Chase, córka Victorii
 Laura San Giacomo jako Caroline, porzucona siostra Melanie
 Joan Rivers jako Anka Ostrovsky, siostra bliźniaczka Elki
 Alex Borstein jako Preston "Preshi" Bosch, multimilionerka i partnerka Artiego Firestone'a
 Kristin Chenoweth jako Courtney, przyjaciółka kobiet
 Melanie Griffith jako ona sama
 Jimmy Kimmel jako on sam

Spis odcinków

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Seria 4

Seria 5 
Rozpalić Cleveland zostało przedłużone na piąty sezon.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy telewizji TV Land